Saint-Charles est un toponyme qui peut désigner :

Allemagne 
Nom de l'un des cinq forts de la forteresse de Mayence (le fort Saint-Charles, le fort Sainte-Élisabeth, le fort Saint-Philippe, le fort Saint-Joseph et le fort Franz)

Canada

Nouveau-Brunswick 
Saint-Charles (Nouveau-Brunswick), paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick.

Québec 
 Rivière Saint-Charles, rivière située à Québec.
 Rivière Saint-Charles, rivière située à Salaberry-de-Valleyfield.
 Rue Saint-Charles à Longueuil.
 Saint-Charles-Borromée, municipalité canadienne du Québec.
 Saint-Charles-de-Bellechasse, municipalité canadienne du Québec.
 Saint-Charles-de-Bourget, municipalité canadienne du Québec.
 Saint-Charles-Garnier, paroisse canadienne du Québec.
 Saint-Charles-sur-Richelieu, municipalité canadienne du Québec.

Ontario 
 Saint-Charles est une ville franco-ontarienne située dans le district de Sudbury.

Île-du-Prince-Édouard 
 Saint-Charles, communauté du comté de Kings.

France 
 Saint-Charles-la-Forêt, commune française de la Mayenne.
 Saint-Charles-de-Percy, commune française du Calvados.
 Saint-Charles, quartier de Marseille.
 Saint-Charles, une station du métro de Marseille.
 Gare Saint-Charles, gare principale de Marseille dans le quartier éponyme.
 Rue Saint-Charles, voie du  de Paris.
 Centre Saint-Charles, UFR04 Arts plastiques & sciences de l'art de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ( de Paris).
 Château d'eau Saint-Charles, à  Vandœuvre-lès-Nancy.

Lieu historique 
 Saint-Charles (ou Saint Charles), commune du département de Constantine, en Algérie française (nouveau nom depuis 1963 : Ramdane Djamel).

États-Unis

Comté et paroisse 
 Comté de Saint Charles, situé dans l'État du Missouri.
 Paroisse de Saint-Charles, située dans l'État de Louisiane.

Villes
 Saint Charles (Arkansas)
 Saint Charles (Idaho)
 Saint-Charles (Illinois)
 St. Charles (Iowa)
 Saint Charles (Kentucky)
 Saint Charles (Maryland)
 Saint Charles (Michigan)
 Saint Charles (Minnesota)
 Saint Charles (Missouri)
 Saint Charles (Dakota du Sud)
 Saint Charles (Virginie)

Lieu historique 
Le fort Saint-Charles dans le Minnesota.
 Le fort Saint-Charles (nouveau nom : fort Delgrès) en Guadeloupe.

Articles connexes 
 Saint Charles est un nom propre qui désigne un saint catholique : voir Saint Charles.